Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan 25 juli och 8 augusti 2021 i Tokyo i Japan. Tolv lag deltog, fördelat på två grupper. Fyra lag från respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna. Vinnarna i semifinalerna gick till final, medan förlorarna möttes i en bronsmatch.

Medaljörer

Deltagande nationer

Spelartrupper

5 juli 2021 informerade IHF om nya regler gällande för handboll vid olympiska sommarspelen 2020.

Reglerna är sedan tidigare att 14 spelare får ingå i ordinarie trupp, med en 15:e spelare som reserv på plats i OS-byn. Denna reserv får bytas in endast en gång, och man får sen inte byta tillbaka. Det som nu gäller för årets upplaga är att 15 spelare får ingå i ordinarie truppen. Regeln om 14 spelare gäller dock fortsatt för matcherna, men lagen får alltså utan bytes-restriktioner välja 14 spelare fritt utifrån de 15, inför varje match.

Reglerna angående övriga reserver kvarstår, men skillnaden är att två reserver nu får tillstånd att träna tillsammans med ordinarie truppen.

Gruppspel

Alla tider är lokala (UTC+9)

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Slutspelsträd

Alla tider är lokala (UTC+9)

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Ranking och statistik  

All-Star Team:
 Målvakt:  Katrine Lunde
 Vänstersexa:  Polina Kuznetsova
 Vänsternia:  Jamina Roberts
 Mittnia:  Grâce Zaadi
 Högernia:  Anna Vjachireva
 Högersexa:  Laura Flippes
 Mittsexa:  Pauletta Foppa    
 Mest värdefulla spelare:  Anna Vjachireva

Skytteligan

Referenser

Externa länkar 
 Olympics.com Handball

Handboll vid olympiska sommarspelen 2020